«Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 2 (саундтрек)» () — альбом саундтреків до фільму Гаррі Поттер і смертельні реліквії: частина 2, реліз якого відбувся 12 липня 2011 року. Автор музики — відомий композитор Александр Деспла.

Треклист

Примітки 

Саундтреки
Гаррі Поттер
Саундтрек:Гаррі Поттер